Ве́ра А́вгустовна Лота́р-Шевче́нко (; , , Италия — , , СССР) — итальянская и советская пианистка.

Биография 
В советских документах национальность определена как француженка. Училась в Генуе у Альберто Берсани, затем во Флоренции у Эрнесто Консоло. Выступала с итальянскими оркестрами.

Вышла замуж за эмигранта из Российской империи Владимира Шевченко, инженера-акустика, работавшего также над созданием смычковых инструментов (современные журналисты утверждают, что в Париже у него была репутация «русского Страдивари»).

В 1939 году вместе с мужем, ребёнком и двумя детьми мужа от первого брака переехала в Советский Союз. Мария Юдина представила её публике, и Вера Лотар стала выступать с концертами.

1 января 1942 года была арестована. Осуждена на 10 лет заключения по статье 58-10 (антисоветская агитация). Отбыла 8 лет заключения на Урале.

После освобождения работала концертмейстером в Нижнем Тагиле, аккомпанируя спектаклям в городском театре, режиссёром которого был Владимир Мотыль; по предположению журналистов, отзвук знакомства с Лотар-Шевченко слышен в образе Полины Анненковой-Гебль в фильме Мотыля «Звезда пленительного счастья» (после выхода фильма, как утверждается, Мотыль прислал пианистке журнал со статьёй о нём и автографом поверх неё: «Образ Полины я делал с Вас, Вера!»). Затем была солисткой областных филармоний в Свердловске и Барнауле.

19 декабря 1965 года в газете «Комсомольская правда» был опубликован очерк Симона Соловейчика «Пианистка», посвящённый судьбе Лотар-Шевченко (Соловейчик случайно услышал один из её барнаульских концертов). В очерке содержится не вполне достоверная биографическая информация — в том числе об учёбе Лотар-Шевченко у Альфреда Корто, о совместных выступлениях с Артуро Тосканини, о погибших в блокаду детях (своих детей у Лотар-Шевченко не было). Однако этот очерк сделал имя пианистки знаменитым: она получила огромное количество писем, концерты стали проходить с аншлагами, а академик Лаврентьев, руководитель Сибирского отделения АН СССР, предложил Лотар-Шевченко жить и работать в Новосибирском Академгородке, она стала солисткой Новосибирской государственной филармонии. В последние годы жизни Лотар-Шевченко вновь получила возможность концертировать в городах СССР, а также Москве и Ленинграде, однако записей её игры почти не осталось.

Ключевыми авторами репертуара Лотар-Шевченко были Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен, Ференц Лист, Клод Дебюсси.

Вера Лотар-Шевченко похоронена на Южном кладбище Новосибирского Академгородка. На её могиле выбита её собственная фраза:

Судьба Лотар-Шевченко в самых общих чертах легла в сюжетную основу фильма режиссёра Валерия Ахадова на сценарий Евгения Козловского «Руфь» (1989), в котором главную роль сыграла Анни Жирардо с фортепианными исполнениями Елены Кушнеровой.

В 1991 году о Вере Августовне на Западно-Сибирской киностудии режиссёром-оператором Валерием Николаевичем Клабуковым, по сценарию С. Березанской
и Л. Гуревича был снят документальный фильм «Мы ещё будем жить настоящей жизнью» (цветной, 80 минут).

С 2005 года в Новосибирске проходит Международный конкурс пианистов имени Лотар-Шевченко.

Литература 
 Jean-Pierre Thiollet. «L comme Lautard», in Improvisation so piano. — Paris: Neva Editions, 2017, 74-78. ISBN 978-2-35055-228-6

Примечания

Ссылки 
 Сайт Международного конкурса пианистов имени Лотар-Шевченко
 Страница на сайте «История Нижнего Тагила»
 Страница на сайте Новосибирского Государственного Университета
 Юрий Данилин. Мысли без слов (из книги «Портреты по памяти») // «Новая газета», № 92, 8 декабря 2005 г.
 Дебюсси «La plus que lent» из фильма «Руфь»
 Рахманинов, Прелюдия соль минор из фильма «Руфь»

Академические музыканты России
Репрессированные в СССР
Умершие в Новосибирске
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Персоналии:Барнаул